A Escola Suíço-Brasileira de São Paulo é uma escola particular internacional, mantida pela Associação Escola Suíço-Brasileira, um órgão de direito civil sem fins lucrativos que também apóia o Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba.  A escola inclui todos os níveis, do jardim de infância ao ensino médio. Treina alunos multilíngues, interculturalmente em nível internacional, e os forma com o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o diploma do Bachalerado internacional International Baccalaureate (IB). Assim, possibilite o acesso a universidades no Brasil, Suíça e em muitos outros países. Além disso, os alunos têm a oportunidade de adquirir certificados e diplomas de idiomas em alemão, inglês e francês.

História 
A Associação da Escola Suíço-Brasileiro de São Paulo foi fundada em 1965. As aulas começaram em 1966, com 53 alunos no bairro Brooklin. Um ano depois, com o patrocínio do cantão de Basileia-Cidade foi reconhecida pelo governo suíço. Devido ao crescente número de alunos, a escola teve que ser ampliada. Em 1970, o ano letivo começou no novo prédio da escola, na Rua Visconde de Porto Seguro, no distrito de Santo Amaro, onde ainda hoje está localizada. Desde 1975, os alunos se formam no ensino médio brasileiro e desde 1984 na Matura suíça, no ensino médio da Escola Suíço-Brasileiro de São Paulo. Em 1996, a escola ingressou na Organização Internacional de Bacharelado (IBO). Os alunos do ensino médio adquirem o Diploma Internacional do Bacharelado (IB) desde 1999.  Em 2000, a Escola Suíço-Brasileira de São Paulo integrou o Colégio Suíço-Brasileiro de Curitiba, cuja associação patrocinadora foi dissolvida. A associação patrocinadora da Escola Suíça de São Paulo foi ampliada e renomeada por membros da antiga associação patrocinadora de Curitiba. Desde então, é chamada de Associação Escola Suíço-Brasileiro.

Oferta educacional 
A Escola Suíço-Brasileira de São Paulo oferece aulas bilíngües em todos os níveis e desde o jardim de infância ao ensino fundamental e ao ensino médio. Os alunos concluem o ensino médio com o Certificado de Conclusão do Ensino Médio e o diploma do IB (Bacharelado Internacional). Assim, possibilite o acesso para universidades e faculdades no Brasil, Suíça e em vários outros países. 

Todos os anos, as escolas suíço-brasileiras de São Paulo e Curitiba realizam uma semana econômica junto com a Fundação Ernst Schmidheiny. Durante uma semana, as duas turmas do ensino médio administram várias empresas fictícias, com um produto fictício que elas mesmas desenvolveram. Durante a simulação de negócios no mercado, os profissionais suíços treinam os "jovens empreendedores"  a respeito de possíveis reações a influências relacionadas ao mercado. Além disso, os especialistas suíços fornecem dados teóricos que podem ser experimentados na prática, na simulação. Dessa forma, a economia pode ser experimentada e os potenciais de aprendizado individuais podem ser percebidos e utilizados.

Diplomas de línguas estrangeiras 
Estes são diplomas de línguas estrangeiras padronizados internacionalmente com reconhecimento mundial. A designação de nível para línguas estrangeiras segue o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (RGE).

Alemão 
Com o trabalho comparativo internacional (IVA) do Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA), os alunos do ensino fundamental estão preparados para os seguintes exames de diploma em alemão. 

No ensino médio, o Deutsches Sprachdipom (DSD), oferecido pela Kultusministerkonferenz da Alemanha em dois níveis . O diploma do DSD II possibilite o acesso aos estudos em universidades alemãs sem um exame adicional de alemão.

Francês 
A partir da 8a série, dipomas da Aliança Francesa podem ser obtidos - ou seja, o Diplôme d'Études en Langue Française: DELF nos níveis A1, A2, B1 e B2 e DALF no nível C1 .

Inglês 
A avaliação da língua inglesa de Cambridge da Universidade de Cambridge nos níveis B1, B2 e C1 .

Infra-estrutura 
A escola possui salas de aula amplas, uma biblioteca bem equipada com várias estações de trabalho com acesso à Internet para pesquisa on-line e cerca de 18.000 títulos em alemão, inglês e francês, um laboratório de química, física e biologia, uma sala de TI, uma sala de trabalhos manuais, oficinas de arte e cerâmica, uma cozinha escolar educacional, uma biblioteca multimídia, um salão de esportes, uma creche, uma sala de teatro, uma cafeteria, um lanchonete e uma sala de primeiros socorros  .

Web links 
 Associação Escola Suíço-Brasileira 
 Escola Suíço-Brasileira de São Paulo

Referências 

Escolas particulares de São Paulo
Instituições de ensino da cidade de São Paulo
Visconde de Porto Seguro
Instituições de ensino médio de São Paulo